Julien Sprunger, né le  à Grolley en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Carrière en club 

Julien Sprunger a été formé à HC Fribourg-Gottéron, club avec lequel il a fait ses débuts en LNA durant la saison 2002-2003 et pour lequel il joue toujours. Il a été repêché par le Wild du Minnesota en 2004 au  en .

Le , il a permis la qualification aux play-off pour le HC Fribourg-Gottéron, en marquant 2 buts contre le HC Lugano lors de l'avant dernière journée du championnat. Cette même année, le HC Fribourg-Gottéron a battu le CP Berne en quart de finale des play-off. Durant cette série, il fut suspendu pendant 4 matches pour une charge sur Philippe Furrer jugée dangereuse par le juge unique, Reto Steinmann. Lors des demi-finales contre Genève-Servette, il fut à nouveau suspendu par le juge unique durant 4 matches pour un coup à la tête et Fribourg-Gottéron perdu cette série 4-1.

Il signe son premier coup du chapeau le  à l'âge de 23 ans contre le SC Langnau Tigers, et le  il signe son deuxième coup du chapeau, permettant à Fribourg-Gottéron d'éliminer le champion suisse et champion d'Europe en titre, le ZSC Lions lors du  et dernier acte des quarts de finale des play-off.

Le , il prolonge son contrat pour 4 nouvelles saisons avec le HC Fribourg-Gottéron. Il est le capitaine lors de la saison 2010-2011.

Carrière internationale 
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde 2007, 2008 et 2009. 
En , il fait partie de la sélection suisse pour les jeux olympiques de Vancouver durant lesquels il marque deux buts.
Toujours en 2010, il décide de renoncer au championnat du monde en Allemagne.

Le , il est victime d'une violente mise en échec de David Backes lors du match de Championnat du Monde Suisse-États-Unis, à Berne, qui le tient éloigné de la glace pour plusieurs mois et lui fait manquer le début de la saison 2009-2010 avec Fribourg-Gottéron. Il est de retour sur la glace avec son club depuis le .

Vie privée 
Il est le cousin des sœurs Ellen et Lea Sprunger, deux athlètes professionnelles spécialistes de l'heptathlon et du 400 m haies, et de la cavalière Janika Sprunger.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron || LNA 
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron || LNA 
| 42 || 2 || 3 || 5|| 14 ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
| 2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron || LNA 
| 41 || 9 || 7 || 16 || 35 ||  || 11 || 2 || 1 || 3 || 12 || 
|- 
|2004-2005|| HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 38 || 19 || 14 || 33 || 36 ||  || 15 || 7 || 3 || 10 || 29 || 
|- 
| 2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 34 || 10 || 10 || 20 || 46 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 49 || 27 || 20 || 47 || 34 || 0 ||  5 || 2 || 1 || 3 || 20  ||+1
|-
| 2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 47 || 25 || 21 || 46 || 56 || +14 ||  10 || 6 || 4 || 10 || 6 ||+6 
|-
| 2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 28 || 9 || 17 || 26 || 10 || +9||  7 || 4 || 2 || 6 || 2 ||+5
|-
| 2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 50 || 16 || 26 || 42 || 42 || +7 || 4  || 0 || 2 || 2||4 || -3
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 49 || 27 || 24 || 51 || 22 || +22 || 11 || 2 || 4 || 6 || 6 || -7
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 32 || 19 || 14 || 33 || 16 || +14 || 18 || 5 || 8 || 13 || 10 || +4
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 49 || 12 || 21 || 33 || 32 || -2 || 10 || 6 || 4 || 10 || 4 || -3 
|-
|2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 50 || 14 || 26 || 40 || 18 || -3 || 6 || 3 || 5 || 8 || 0 || 1
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 43 || 25 || 11 || 36 || 20 || 0 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || -7
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 50 || 26 || 25 || 51 || 16 || -2 || 10 || 9 || 5 || 14 || 4 || +3
|-
|2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 20 || 7 || 6 || 13 || 4 || -3 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || -4
|-
|2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 50 || 20 || 18 || 38 || 33 || -1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || +3
|- 
|2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 34 || 7 || 18 || 25 || 8 || -2 || - || - || - || - || - || -
|- 
|2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 51 || 15 || 11 || 26 || 16 || -1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  || 

| 2004 ||  Suisse -18 ans || CM -18 ans D1 || 5 || 7 || 2 || 9 || 0 || +7 || Promu
|-
| 2005 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || 
|-
| 2006 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans || 6 || 2 || 3 || 5 || 12 || -4|| 
|-
| 2007 ||  Suisse || CM || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 || -2|| 
|-
| 2008 ||  Suisse || CM || 7 || 3 || 2 || 5 || 6 || 0|| 
|- 
| 2009 ||  Suisse || CM || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2|| 
|-
|2010 ||  Suisse || JO || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|- 
| 2011 ||  Suisse || CM || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || -3 || 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||1||1||0||1||0|| || de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||3||2||5||0||0||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||3||2||5||6|| || de la division Est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||8||0||2||2||4||0||Huitième de finale
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||2||2||0|| ||Huitième de finale
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||CHL||4||2||1||3||6||-1||Phase de groupe
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||1||1||0|| ||Huitième de finale
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||CHL||12||5||5||10||10||+6||Demi-finale
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||0||3||3||0|| ||Quart de finale
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||2||1||3||0|| ||Huitième de finale
|-
|2019-2020||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||1||1||2||0|| ||Huitième de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance dans le district de la Sarine
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Sportif fribourgeois
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace